Germano ist der Familienname folgender Personen:

 Elio Germano (* 1980), italienischer Schauspieler
 Girolamo Germano (1568–1632), italienischer Jesuit und Philologe
 Lisa Germano (* 1958), US-amerikanische Musikerin

Germano ist der Spielername folgender Personen:

 Germano Boettcher Sobrinho (1911–1977), brasilianischer Fußballtorhüter
 Germano Borovicz Cardoso Schweger (* 1981), brasilianischer Fußballspieler
 Germano de Figueiredo (1932–2004), portugiesischer Fußballspieler
 José Germano de Sales (1942–1997), brasilianischer Fußballspieler